Víctor Miguel Díaz (1865–1940) − gwatemalski pisarz
 Víctor Díaz – peruwiański zapaśnik aktywny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
 Víctor Díaz (ur. 1968) – wenezuelski koszykarz
 Víctor Díaz (ur. 1981) – dominikański baseballista
 Víctor Díaz (ur. 1988) – hiszpański piłkarz
 Víctor Díaz (ur. 1991) – hiszpański piłkarz